Arizona Baby puede referirse a:

Arizona Baby (1987), película dirigida por los hermanos Coen.
Arizona Baby, grupo musical español de rock acústico.